Le terme ligne 124 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 124 d'Infrabel
 Ligne 124 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

124